3 miejscowości w Polsce:
 Drogomin – osada w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Jerzmanowa
 Drogomin – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Sulęcin
 Drogomin – osada w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Kluczbork